J05 steht für:

 Antivirale Substanzen zur systemischen Anwendung (nach dem ATC-Code)
 eine Form der Diphtherie (nach dem ICD-Code)

Abkürzung